De Johan Cruijff Schaal 2009 werd gespeeld op 25 juli. Landskampioen AZ speelde tegen KNVB bekerwinnaar sc Heerenveen van het voetbalseizoen 2008/09. De wedstrijd werd gespeeld in de Amsterdam ArenA.

Wedstrijd

Voorgeschiedenis 
 Het was voor het eerst sinds het bestaan van de Johan Cruijff Schaal, dat geen enkele ploeg van de traditionele top drie (AFC Ajax, Feyenoord en PSV) streed om de Johan Cruijff Schaal. Zowel AZ als sc Heerenveen had nog niet eerder gestreden om de Johan Cruijff Schaal.
 Bij sc Heerenveen ontbraken Michael Dingsdag, Geert Arend Roorda en Arnór Smárason wegens een blessure. AZ miste Gill Swerts en Graziano Pellè door schorsingen

Wedstrijddetails

Zie ook 
 sc Heerenveen in het seizoen 2009/10
 AZ in het seizoen 2009/10

AZ
Supercup voetbal Nederland
Sc Heerenveen
Supercup voetbal in 2009
Sportevenement in Amsterdam